Александр Петрович Ста́рцев (21 октября 1922 года, Монастырский Дуваней — 2009 год (по другим данным — 9 апреля 2008 года), Пермь) — наводчик орудия 122-го гвардейского артиллерийского полка (51-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, Воронежский фронт), сержант, Герой Советского Союза.

Биография 
Старцев Александр Петрович родился 21 октября 1922 года в селе Монастырский Дуваней Бирского кантона Башкирской АССР (ныне село Старцино Бирского района Башкирии) в семье крестьянина. Русский.

Окончил 10 классов школы. Работал трактористом в посёлке Берёзовка.

В Красной Армии с августа 1941 года. Окончил школу младших командиров. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 года. Наводчик орудия 122-го гвардейского артиллерийского полка (51-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, Воронежский фронт) комсомолец гвардии младший сержант Старцев А. П. отличился 6 июля 1943 года в боях в районе села Яковлево (ныне Белгородской области).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1944—1946 годах Александр Петрович учился в Пермском военно-морском авиационном техническом училище. Член КПСС с 1946 года. С 1947 года старшина А. П. Старцев — в запасе.

Жил в городе Пермь. Работал механиком по холодильным установкам.

Подвиг 
«… 6 июля 1943 года. Танки в районе с. Яковлево атаковали ОП 5-й батареи. 17 фашистских чудовищ двигались на орудие тов. Старцева. С возгласами: „За Родину, за Сталина!“ — он открыл ураганный огонь. Огневая позиция была объята дымом и пламенем, с неба валились бомбы, беспрерывно сбрасываемые „юнкерсами“. В результате единоборства три подожжённых танка Т-4 и четыре средних танка противника. Огневой рубеж оставался неприступным.

7 июля 1943 года, когда к огневой позиции подошли танки и пехота противника, тов. Старцев огнём своего орудия, будучи ранен, истекая кровью, вёл огонь до последнего снаряда. Подбил и уничтожил четыре немецких танка и семь автомашин и ранен на посту со всем своим расчётом».

Звание Героя Советского Союза А. П. Старцеву присвоено 21 сентября 1943 года.

Награды и звания 
 Герой Советского Союза (21.09.1943);
 орден Ленина (21.09.1943);
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
 орден Красной Звезды;
 медаль «За отвагу» (15.06.1943);
 медали.

Память 
Именем Героя назывались пионерские дружины пермской школы № 42 и школы в селе Уды Золочевского района Харьковской области. Его именем названа улица в городе Бирск (Башкортостан).

Примечания

Литература 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0009/c2bf6c72 Старцев Александр Петрович] // 
 
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979, кн. 4. — С. 31—34.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов; т. 5. П-С. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2009. — 576 с. — ISBN 978-5-88185-072-2.
 Они ковали победу. — Уфа, 1984. — С. 129—145.

Ссылки 
 
 Курская книга памяти. Старцев Александр Петрович.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные на Северном кладбище (Пермь)